Derek McInnes (1971-), joueur puis entraîneur de football écossais ;
 Donald McInnes (1939-), altiste américain ;
 Dugald McInnes (1977-), tireur sportif canadien ;
 Gavin McInnes (1970-), personnalité médiatique canado-britannique ;
 Liz McInnes (1959-), femme politique britannique ;
 Mark McInnes (1976-), homme politique écossais ;
 Ross McInnes (1954-), administrateur franco-australien ;
 Thomas Robert McInnes (1840-1904), homme politique canadien ;
 William McInnes (1963-), acteur australien.